Stati Uniti d'America
Glen Ridge – città della Contea di Palm Beach, Florida
Glen Ridge – borough della Contea di Essex, New Jersey